Атвотер има више значења:
 Атвотер (Охајо)
 Атвотер (Калифорнија)
 Атвотер (Минесота)